Westminister Millennium este un dig pe râul Tamisa, în Londra.

Clădiri și structuri din Londra